VWEW steht für:
 Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke, ein kommunaler Energieversorger in Kaufbeuren
 VWEW Energieverlag, ein Kongressveranstalter und Verlag in der Energiewirtschaft

VWEW